Termin  ima više značenja.

 Ciklična piranopterin monofosfatna sintaza, enzim
 Ministarstvo poljoprivrede i kooperative (Tajland) ()